Ефи́мовское городское поселе́ние — муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Ефимовский.

Географические данные 
Площадь поселения составляет 996 км². 

Расположено в центральной части района, граничит на севере с Тихвинским районом, на юге с Чагодощенским районом Вологодской области. 

По территории поселения проходит железная дорога Волховстрой I — Вологда (ж/д станции Ефимовская, Фетино).

По территории поселения проходят автодороги:
  (Вологда — Новая Ладога)
  (Красная Речка — Турандино)
  (Заголодно — Сидорово — Радогощь)
  (Сомино — Ольеши)
  (Радогощь — Пелуши)
  (Пелуши — Сидорово)
  (Климово — Забелино)
  (Сухая Нива — Михалёво)
  (подъезд к дер. Мыза)
  (Спирово — Лопастино)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 72 км.

История 

Ефимовское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», в его состав вошёл рабочий посёлок Ефимовский и территории бывших Ефимовской и Соминской волостей.

В мае 2019 года в Ефимовское городское поселение влились Климовское (с юга) и Радогощинское (с севера) сельские поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 82 населённых пункта:

Экономика 
 ООО «ММ Ефимовский»
 ООО «Ефимовская управляющая компания»
 Ефимовское потребительское общество

Культура 
 МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр»

Здравоохранение 
 Ефимовская врачебная амбулатория
 ФАП дер. Климово ГБУЗЛО Бокситогорской МБ
 ФАП с. Сомино ГБУЗЛО Бокситогорской МБ
 ФАП дер. Радогощь ГБУЗЛО Бокситогорской МБ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ефимовского городского поселения
 Ефимовское городское поселение на сайте Бокситогорского района

Городские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Бокситогорского района